Раян Бейлі  (, 28 серпня 1975) — американський ватерполіст, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Ватерполісти США
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2000
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2004
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2008
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Призери Панамериканських ігор 2011 року
Срібні олімпійські медалісти США